Ramogenia mucida är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1857.  Ramogenia mucida ingår i släktet Ramogenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mucida